Спецотдел — другое название особого отдела
 Спецотдел ВЧК